Ostrvica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Gospića, Ličko-senjska županija. Blizu Ostrvice je manje selo Urije.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 19 stanovnika te 7 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 16 stanovnika.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Gospića